Epirrita är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Jacob Hübner 1822. Epirrita ingår i familjen mätare, Geometridae. i Catalogue of Life heter släktet istället Oporinia.

Kladogram enligt Dyntaxa och Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Mätare
Epirrita
Oporinia